Baintner Károly (1905–1989) állatorvos, agrármérnök
 Baintner Károly (1938) állatorvos, egyetemi kandidátus